Ко́льская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Кольская улица — улица в Москве.
 Кольская улица — прежнее (до 1962) название улицы Академика Книповича в Мурманске.
 В Санкт-Петербурге:
 Кольская улица — улица в историческом районе Удельная.
 Кольская улица — прежнее название Крестовского проспекта.
 Кольская улица — улица в городе Уфе.

Украина 
 Кольская улица — улица в Днепре.

См. также 
 Кольский проспект